Ożarowice est le nom :
 de la gmina de Ożarowice, dans le powiat de Tarnowskie Góry, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Ożarowice, chef-lieu de cette gmina